Dans la mythologie grecque, Hoplodamos ou Hoplodamas (en grec ancien  / Hoplodamos) est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Il participe à la Gigantomachie pour défendre sa mère Gaïa ; Hoplodamos et ses Géants étaient comptés au nombre des Corybantes et le Titan Anytos était considéré comme un Curète.

Mythe 
Il semble surtout connu en Arcadie, dans la région de Mégalopolis.

Source 

Géant grec
Progéniture de Gaïa